

Animali
Cecilia – anfibio simile ad un piccolo serpente

Cinema 
Cecilia – film norvegese del 1954
Cecilia – film cubano del 1982
Cecilia – film italiano del 2001

Geografia

Stati Uniti
Cecilia – census-designated place del Kentucky
Cecilia – census-designated place della Louisiana

Letteratura 
Cecilia – romanzo di Frances Fanny Burney del XVIII secolo
Cecilia – romanzo di Julie McClure del 1993

Musica

Album musicali 
Cecilia – album della cantante spagnola Cecilia, del 1972
Cecilia – album della cantante norvegese Cecilia, del 2004
'Cecilia 2 – album della cantante spagnola Cecilia, del 1973

Brani musicali 
Cecilia – brano di Bill Ramsey del 1959
Cecilia – brano di Simon & Garfunkel del 1970
Cecilia – brano degli Ace of Base del 1993
Cecilia – brano di Chet Atkins
Cecilia – brano di Rossana Casale del 2002, dall'album Tribù italiche: Marche
Cecília – brano di Chico Buarque
Cecilia – brano di Antonello Venditti dell'album Unica

Cantanti & Gruppi musicali
Cecilia – cantautrice spagnola (1948-1976)
Cecilia – cantante norvegese
Cecilia – cantante cilena
Cecilia – gruppo musicale statunitense

Opere liriche
Cecilia – opera sacra di Licinio Recife, su libretto di Emidio Mucci

Onomastica
Cecilia – nome proprio di persona femminile

Religione
Cecilia – santa del II secolo